Серге́й Заха́рович Гришко́ (8 декабря 1928 — 6 марта 1996) — советский режиссёр, театральный педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1988). Профессор, декан театрального факультета Дальневосточного педагогического института искусств, заведующий кафедрой актёрского мастерства.

Биография 
Закончил Харьковский институт искусств.
Долгие годы руководил театральным факультетом Дальневосточного педагогического института искусств. Воспитал большое количество актёров, режиссёров, деятелей культуры и искусства, многие из которых стали заслуженными и народными артистами СССР, России и Украины. Как режиссёр-постановщик поставил спектакль-сказку во Владивостокском ТЮЗе. Умер во Владивостоке 6 марта 1996 года.

Постановки дипломных спектаклей 
  — «Женитьба» (Гоголя)
  — «Берёзовая ветка» (Визбора)
  — «Дурочка» (Лопе-де Веги)
  — «Свои люди — сочтёмся» (Островского)

Смотр-конкурс имени С. З. Гришко 
Ежегодно в Приморском крае проходит смотр-конкурс самостоятельных актёрских работ «Театральная надежда» им. Сергея Захаровича Гришко. Участвуют исключительно студенты ДВГАИ и молодые актёры театров Приморья (до 35 лет).

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР
 Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР

Публикации 
 Гришко С. З. Воспитание навыков сценического действия в театральной школе. Учебное пособие. — Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1983. 72 с.

Ученики 
 Владимир Матвеев, 
 Александр Михайлов,
 Семён Стругачёв,
 Виктория Цыганова (Жукова),
 Пётр Соседов,
 Александр Славский,
 Сергей Меньшов,
 Владимир Сергияков
Наталья Мотлах

Примечания

Ссылки 
  Воспоминания о С. З. Гришко его учеников.
 о С. З. Гришко на сайте Е.Соседовой